Чемпионат мира по League of Legends 2014 (), официальное название 2014 World Championship Event, сокращённо 2014 WCE — четвёртый чемпионат мира по League of Legends, видеоигре жанра боевой онлайн-арены. Он проходил в формате LAN-турнира с 18 сентября по 19 октября 2014 года в Тайване, Сингапуре и Южной Корее.

В чемпионате участвовало 16 команд. «KaBuM e-Sports» и «Dark Passage» квалифицировались как победители отборочных турниров для wildcard-регионов — IWC PAX Prime 2014 и IWC Gamescom 2014 соответственно. Остальные 14 команд определились на основе региональных соревнований.

Как и в прошлом сезоне, чемпионом мира стала корейская команда, а представитель китайской лиги завершил турнир на втором месте. В финале турнира «Samsung Galaxy White» одержали победу над «Star Horn Royal Club» со счётом 3:1.

Гимном турнира стала песня «Warriors», которая была написана американской рок-группой Imagine Dragons.

Общая информация

Версия игры, популярные чемпионы и стратегии 

В ходе изменения системы рун в предсезонье 2014 года разработчиками была усилена защитная ветка. Это привело к возросшей популярности выбора на верхнюю линию чемпионов из класса танков, защитные характеристики которых превалировали над показателями наносимого ими урона. Однако, в результате иных обновлений, ближе к началу чемпионата танки были вытеснены чемпионами, наносящими высокий урон по целям.

В сезоне 2014 года сошла на нет популярность класса убийц в связи с его ослаблением — была снижена их мобильность и возможность оторваться от погони. Из-за этого среднюю линию заняли заняли маги (carry с магическим уроном), часто используемые втором сезоне (2012).

В связи с ослаблением класса убийц, роль в оказании раннего давления на линии перешла в лес, на позицию, куда в третьем сезоне команды выбирали чемпионов, способных изолировать вражескую цель от команды с помощью ограничения её передвижения. Приоритет теперь отдавался другим характеристикам: урону, мобильности и возможности внезапно напасть на врага.

Согласно регламенту, версия игры используемая на чемпионате — 4.14.

Квалификация

Групповой этап 
Групповой этап проходил про круговой системе и затем 8 лучших команд прошли в плей-офф. Он начался 18 сентября в Тайбэе в Спортивном Центре Национального Университета Тайваня и завершился 28 сентября в Сингапуре в Сингапур ЭКСПО.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
Этап плей-офф начался 3 октября в Пусане, Южная Корея в Выставочном конференц-центре Пусана, и завершился 19 октября Гранд-финалом прошедшем на Сеульском Стадионе Кубка мира вместимостью 45 000 мест.

Итоговое положение

Аудитория и посещаемость 
Около 40 000 болельщиков посетили матчи Гранд-финала между Samsung White и Star Horn Royal Club на стадионе. По оценкам, суммарное количество зрителей на протяжении всего турнира составило 288 млн.

Чемпионат мира 2014 транслировался в прямом эфире 40 партнерами вещания на 19 языках. Трансляции шли на стриминговых платформах «Twitch» и «Azubu» на нескольких языках, а финал помимо этого транслировался на канале «ESPN3».

Гранд-финал посмотрели 27 миллионов человек, с количеством одновременных зрителей более 11 миллионов.

Инцидент с расизмом 
Ещё до группового этапа в Тайбэе, игрок команды SK Gaming Дэннис «Svenskeren» Йонсен во время игры на тайваньских серверах проявил неуважение к тайваньским игрокам, назвав свою учётную запись «TaipeiChingChong». Йонсен был оштрафован на 2500 долларов США и был отстранён от первых трёх матчей его команды.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Чемпионат мира по League of Legends
Спорт на Тайване в 2014 году
Киберспорт в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2014 году
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Спорт в Сингапуре в 2014 году
Чемпионаты мира в Сингапуре